

Prénom
 Quinto, prénom espagnol et italien

 Quinto Albicocco, directeur de la photographie français

Patronyme 
 Zachary Quinto, acteur américain

Toponyme
 Quinto, commune espagnole de la communauté autonome d'Aragon
 Quinto, commune suisse du canton du Tessin

 Quinto Vercellese, commune italienne  de la région du Piémont
 Quinto di Treviso, commune italienne  de la région de la Vénétie
 Quinto Vicentino, commune italienne  de la région de la Vénétie

 Quinto al mare, quartier de Gênes (Italie)

 Río Quinto, rivière d'Argentine qui coule dans la région de la Pampa

Autre 

 Quinto Real, impôt historique espagnol

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Prénom masculin
Prénom italien
Prénom espagnol